Вади́м Генна́диевич Казаче́нко (; 13 июля 1963, Полтава, УССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации (2011).

Биография 
Вадим Геннадиевич Казаченко родился 13 июля 1963 года в городе малоархангельск (ССР).

По семейным обстоятельствам, его воспитанием занимались бабушка с дедушкой. Первыми обратив внимание на интерес внука к музыке, они купили ему небольшой проигрыватель.

На профессиональной сцене с 1985 года. В 1987—1989 гг. — вокалист ВИА «Фестиваль». В 1989—1991 гг. был солистом группы «Фристайл».

В 1991 году вышла песня «Больно мне, больно!», ставшая визитной карточкой певца. В 1992 году Вадим Казаченко уходит из «Фристайла» и начинает сольную карьеру.

В 1993, 1994, 1995, 1996 годах Вадим Казаченко был участником и лауреатом телевизионной программы «Песня года», принимал участие в съемках многих телевизионных программ — «Шире круг», «Шарман-шоу», «Хит-парад Останкино», «Утренняя звезда», традиционных новогодних праздничных программ.

В марте 1994 года с большим успехом прошли сольные концерты Вадима Казаченко в Москве, в Государственном концертном зале «Россия». 1995—1996 годы были отмечены большими концертными программами в БКЗ «Октябрьский» в городе Ленинграде.

Песнями Вадима Казаченко в «лихих 90-х» заслушивалась вся страна. Поклонницы заваливали обаятельного певца мешками писем. Хиты Казаченко звучали изо всех окон и, как тогда шутили, даже из утюгов.

В 1993 году выходит дебютный сольный альбом «Всё сначала». В 1995 году — альбом «Благослови», в 1999 — «Ночные дожди». 2007 год — альбом «Два берега одной судьбы». 2011 год — альбом «… а мне не больно!». 2018 год — альбом «Глаза в глаза».

Новые песни Вадима Казаченко стали появляться в эфире радиостанций осенью 2005 года. Первой песней, появившейся в 2005 году на радио, стала песня «Никто, кроме тебя». Известный режиссёр видеоклипов Ирина Миронова осенью 2005 года сняла видеоклип на эту песню.

В 2008 году принял участие в шоу «Суперстар-2008».

5 февраля 2011 года Вадим Казаченко и Алексей Глызин приняли участие в программе «Музыкальный ринг» на телеканале НТВ.

В 2011 году удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В Кремлёвском Дворце состоялся сольный концерт артиста, посвящённый 25-летию его профессиональной работы.

В 2014 году принял участие в шоу «Один в один!» (2 место). В 2016 году принял повторное участие в «Один в один! Битва сезонов» (6-е место).

В 2015 году Вадим Казаченко принял участие в съёмках эпизода телесериала «Преступление», 4-я серия. Сериал вышел на экраны в 2017 году.

7 апреля 2017 года в Кремлёвском дворце в Москве состоялся большой очередной концерт.

Вадим Казаченко не прекращал гастрольную деятельность.

В январе 2023 года принял участие в седьмом сезоне шоу «Три аккорда» на Первом канале.

В 2023 году принял участие в 4 сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Дикобраза. Во втором выпуске, вышедшем в эфир 19 февраля 2023 года маска Дикобраза была разоблачена.

Творчество

Дискография

В составе группы «Фристайл» 
 1989 — «Получите!»
 1989 — «Получите! Дубль-2»
 1990 — «Получите! Дубль-3»
 1991 — «Четвёртая серия»

Сольные альбомы 
 1993 — «Всё сначала»
 1994 — «Судьба»
 1995 — «Благослови»
 1996 — «Скатертью дорога»
 1996 — «Прощай навеки…»
 1999 — «Ночные дожди»
 2007 — «Два берега одной судьбы»
 2011 — «…а мне не больно!»
 2018 — «Глаза в глаза»

Песня года 
Вадим Казаченко на фестивале «Песня года» в период с 1993 по 1999 год:
 Вадим Казаченко «Судьба». Песня 93 Отборочный тур.
 Вадим Казаченко «Судьба». Песня 93 Финал.
 Вадим Казаченко «На летящем коне». Песня 94 Отборочный тур.
 Вадим Казаченко «На летящем коне». Песня 94 Финал.
 Вадим Казаченко «Благослови». Песня 95 Отборочный тур
 Вадим Казаченко «Благослови». Песня 95 финал.
 Вадим Казаченко «Остаюсь». Песня 96 Отборочный тур
 Вадим Казаченко «Ночные дожди». Песня 99 Отборочный тур

Примечания

Ссылки 
 

Фристайл (группа)